Дубро́вина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Дубровина, Александра Емельяновна (1919—1943) — советская антифашистка-подпольщица.
 Дубровина, Вера Андреевна (1917—2000) — советская балерина, народная артистка РСФСР.
 Дубровина, Екатерина Оскаровна (1846—1913) — русская беллетристка.
 Дубровина, Ирина Владимировна (род. 1935) — советский психолог.
 Дубровина, Любовь Андреевна (род. 1950) — советский и украинский историк.
 Дубровина, Людмила Викторовна (1901—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дубровина, Мария Андреевна (род. 1924) — главный врач Грачёвского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1969).
 Дубровина, Ольга Сергеевна (род. 1974) — 12-й Министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

Топоним 
 Дубровина — деревня в Свердловской области России.